

Лаптєва — присілок, Верхотурський міський округ, Свердловська область
 Лаптєва — присілок, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Лаптєва — присілок, Кетовський район, Курганська область

Лаптєва — колишнє селище, Чугуївський район, Харківська область, зняте з обліку 1995 року

Див. також 
 Лаптєв